Jasmine y Meddy (Medi. EXE en Japón) son dos personajes de MegaMan Battle Network 5: Team Protoman. También han aparecido en la temporada Stream del anime Megaman.

Perfil

Jasmine 
Jasmine es una estudiante de medicina moderna y tradicional, en busca de la cura para la enfermedad de su abuelo. En parte es la responsable de la desaparición de ProtoMan, ya que su testarudez causó su secuestro por parte de CloudMan; pero también lo salva contradiciendo a Lan y luchando contra él y MegaMan. Su país natal es Choina.

Meddy 
Meddy es la NetNavi de Jasmine. Estas dos médicos en prácticas siempre ayudan a los necesitados. Meddy ha adaptado sus conocimientos en curación de virus biológicos en técnicas para eliminar virus (Virus Busting). Meddy también ha desarrollado habilidades para restaurar datos corruptos de una Navi.

En el juego 

Jasmine y Meddy aparecen por primera vez en MegaMan Battle Network 5: Team Protoman. Después de la Liberation Mission Nº5, Jasmine se encuentra con Lan, preguntándole por la manera de entrar en la UnderNet, ya que está buscando una cosa que podrá ayudar a su abuelo. Jasmine intenta obtener información de Lan, pero éste se niega, diciendo que la UnderNet es demasiado peligrosa.
Al día siguiente, MegaMan, junto a ProtoMan descubren a Meddy intentando entrar a la UnderNet. Antes de poder entrar, aparece CloudMan, revivido gracias al DarkPower e intenta atacar a Meddy, pero ProtoMan la protege. Meddy intenta entrar a la UnderNet después de eso, pero descubren que CloudMan sigue vivo. Otra vez, ProtoMan protege a Meddy, pero esta vez desaparece junto a CloudMan. Como el NetNavi del líder del equipo fue eliminado, su operador, Chaud, no puede continuar siendo el líder, por lo que elige a Lan y Megaman como líderes suplentes. Lan se niega a aceptar dicho cargo debido a que el no se cree capaz de poder liderar correctamente al equipo.

Jasmine cree que ella causó la desaparición de ProtoMan, por lo que intenta convencer a Lan de que sea el líder. Así que, al día siguiente, como parte del plan, le pregunta a Lan si podría entrar en su equipo, pero él se niega. Entonces, Jasmine decide vengar ella sola a ProtoMan y envía a Meddy a la UnderNet. MegaMan la encuentra, y Meddy lucha contra él. Lan gana, y aparecen todas las Navis del equipo para persuadir a Lan de que abra los ojos y que acepte ser el líder. Lan acepta ser el líder y Finalmente, Lan la admite. Entonces Meddy abre la puerta que estaba bloqueando el paso a la UnderNet4, y a la Liberation Mission Nº6, donde el equipo descubre que ProtoMan no fue eliminado, sino que fue convertido en un Darkloid.

Más tarde, cuando MegaMan va a UnderNet4 para destruir la fuente de la señal de los microservidores instalados por toda Electopia, se encuentran con 'Dark ProtoMan que se interpone en el camino. Antes de que Dark ProtoMan elimine a MegaMan, aparece Colonel junto a Meddy. Ella usa su Healing Pulse para que la DarkSoul de ProtoMan salga de su cuerpo para que Colonel y MegaMan la eliminen finalmente.

Por el final de la historia, MegaMan, Meddy y ProtoMan consiguen infiltrarse en la FactoryComp4, situada en la fábrica de DarkChips de Nebula. Cuando MegaMan está a punto de luchar contra el revivido CosmoMan, un agujero negro aparece y absorbe a Meddy y ProtoMan a la DarkGalaxy.
Cuando MegaMan está a medio camino de la SoulServerCmp , el servidor de SoulNet, aparecen los 4 darkloids de nuevo revividos: BlizzardMan, ShadeMan, CloudMan y CosmoMan, pero un instante después aparecen todos los miembros del Team Protoman, junto a Roll, GutsMan y Glide para ayudar a MegaMan.

Al finalizar el juego, en la despedida de todos los personajes Jasmine dice que regresará a su país natal.

Ataques 
En una lucha contra Meddy, ella usará los siguientes ataques:
 Meddy Capsule: Meddy lanza dos cápsulas y explotan unos instantes después. La dirección depende de como está mirando la cápsula cuando cae. Cada cápsula tiene un color y efecto diferente (ver MeddySoul)
 Chemical Flash: Dos cápsulas con forma esférica aparecen en el área de MegaMan (una azul y otra roja), y la de color azul comienza a moverse en dirección a la otra. Si hacen contacto, el área de MegaMan se cubrirá con una explosión. La cápsula azul tiene 25HP y puede ser eliminada.
 Healing Pulse: Meddy dispara una bola blanca cuando está en la misma fila que MegaMan. Si golpea a MegaMan, Meddy le drena HP. Sólo es usado cuando Meddy está baja de HP.

Habilidad de Liberación 
La habilidad de liberación de Meddy se llama TwinLiberation. Ésta hace que, liberando los últimos paneles entre ella y un aliado, se liberen todos entre el último y el primer panel, ambos incluidos.
También puede guardar el juego en una Liberation Mission, y es la única capaz de hacerlo aparte de ProtoMan y MegaMan (exceptuando en la versión MegaMan Battle Network 5: Double Team DS).

MeddySoul 
MegaMan recibe MeddySoul después de la Liberation Mission N.º6. Para activarla, se necesita sacrificar un chip de recuperación (Recover10, Recover30, Recover80, etc.). Mientras esté activa, MegaMan puede añadir efectos especiales a los chips que se seleccionen en la Custom Screen mediante unas cápsulas (2 cada turno) que actúan como un chip tipo 'Attck+10' y 'Attck+30'. Cada cápsula tiene un efecto diferente dependiendo de su color. Estos son los colores y sus efectos:
 Negro: causa Blind (ceguera)
 Rosa: recupera HP al usar el chip 
 Morado: causa un HP Bug (drena el HP poco a poco, solo funciona en NetBattles contra otra gente)
 Amarillo: causa Confusion (confusión) 
 Blanco: causar Paralysis (parálisis)

MeddyChaos 
Si MegaMan sacrifica un chip DrkRecov, se activa MeddyChaos (Chaos Unison). El disparo cargado del MegaBuster recupera 1000 HP si la carga se suelta cuando es morada y grande.
Para más detalles, ver ChaosUnison.

En el anime

Primera Aparición 
Jasmine y Meddy aparecen por primera vez en el capítulo 13 de la temporada Stream. Jasmine llega desde su país para buscar una hierba medicinal, por un pedido de su instructor. Desgraciadamente, el presidente de una compañía de medicinas sigue a Jasmine para intentar obtener el nostrum. Jasmine es secuestrada y la amenazan con la eliminación de Meddy si Jasmine no colabora. Lan la busca y se infiltra en el laboratorio de la compañía para salvar a Jasmine. Al final, Lan la rescata y MegaMan salva a Meddy de su eliminación.

Otras apariciones 
Jasmine y Meddy también han aparecido en otros episodios. En el episodio nº38, Meddy parece estar enamorada de MegaMan, cosa que molesta a Roll. De la misma manera, a Jasmine le gusta Lan.
Meddy y Jasmine ganan la habilidad de Cross Fusion en el episodio nº42.
Las dos también hicieron una aparición durante el episodio 23 y 25 de la temporada Beast, pero Meddy solo aparece mientras está en Cross Fusion con su operadora. El episodio 23 también mostró lo que podría ser una versión beast de Meddy. 1

Curiosidades 
 MegaMan Battle Network 6 contiene un BattleChip llamado WhiCapsl, que curiosamente tiene el mismo efecto que las cápsulas blancas de Meddy.
 Durante un flashback en el episodio 13, Meddy aparece de una forma distinta, sobre todo por el símbolo en su cuerpo. 2

Orígenes del Nombre 
 Jasmine proviene de la flor Jazmín. También es un nombre inglés de chica.
 Meddy es un nombre derivado de médico.

Personajes de Mega Man
Personajes de manga y anime